Военно-морские силы Югославии могут означать военно-морские силы различных государств, называвшихся Югославией:

 Королевские Военно-морские силы Югославии — ВМС Королевства Югославия (1918—1941)
 Военно-морские силы СФР Югославии () — ВМС Социалистической Федеративной Республики Югославия (1945—1992)
 Военно-морские силы СР Югославии () — ВМС Союзной Республики Югославии (1992—2003)
 Военно-морские силы Сербии и Черногории — ВМС Союза Сербии и Черногории (2003—2006)